Община Гаджин хан () се намира в Източна Сърбия, Нишавски окръг.

Заема площ от 325 км2. Административен център е село Гаджин хан.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Община Гаджин хан възлиза на 8389 души. Гъстотата е 25,81 души/км2.

 Етнически състав

Селища 
В границите на общината влизат 34 населени места.

Бележки